Zweizeiler steht für:

 Zweizeiler (Verslehre), eine aus zwei Versen bestehende Strophen- oder Gedichtform
 Zweizeiler (Schriftstück), ein kurzes, formloses Schriftstück

Siehe auch: